Mouvement Résistances est un parti politique français
 Résistances est une émission de télévision d'Antenne 2 diffusée de 1983 à 1992.
 Résistances est le deuxième album du groupe Sinsemilia.
 RésistanceS est une association belge qui édite le web-journal RésistanceS.be
 Résistances est le troisième tome de la série de bande dessinée Péché mortel.

Voir aussi